L'acronyme PVS peut désigner :

Informatique 
 Prototype Verification System, en parlant d'un Assistant de preuve ;
 Potentially Visible Set, en algorithmique.
 Periventricular system, ou faisceau de la punition en neurosciences.

Virologie et phytopathologie 
 le virus S de la pomme de terre (d'après Potato Virus S).

Divers 
 Propulseur Voith Schneider, système de propulsion maritime.